Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2013 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Roger Federer, der bereits in der zweiten Runde gegen Serhij Stachowskyj ausschied. Sieger wurde Andy Murray, der im Finale den Weltranglistenersten Novak Đoković besiegen konnte. Murray ist damit der erste britische Wimbledon-Sieger im Herreneinzel seit 1936, als Fred Perry das Turnier gewonnen hatte.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Herren vom 17. bis zum 19. Juni 2013 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herreneinzel
2013